Ингрид од Шведске (, 28. март 1910 — 7. новембар 2000) је била краљица Данске и супруга краља Фридриха IX.

Порекло 
Рођена је 28. марта 1910, у Стокхолму, као треће дете шведског краља Густава VI Адолфа и британске принцезе Маргарете од Конота. С очеве стране је била унука шведског краља Густав V и Викторије од Бадена а с мајчине стране унука пруске краљице Лујзе Маргарете и британског принца Артура од Конота и Стратхорна, сина краљице Викторије и принца Алберта.

Владавина 
Удала се 24. маја 1935, у Стокхолму, за данског краља Фридриха IX. За краљицу Данске је крунисана 20. априла 1947, када је њен супруг ступио на престо. Остала је удовица 1972, када је Фридрих умро. Нова наследница трона је постала њена ћерка Маргарета. 

Умрла је 7. новембра 2000, у Фреденсборгу а сахрањена је у катедрали Роксилде.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1910.
Умрли 2000.
Шведски краљеви
Династија Бернадот